Magdalena Pałasz (ur. 29 sierpnia 1995 w Sanoku) – polska skoczkini narciarska, członkini reprezentacji Polski juniorek. Zawodniczka klubu UKS Sołtysianie Stare Bystre. Pierwsza w historii Polka, która zdobyła punkty Pucharu Świata oraz pierwsza mistrzyni Polski w skokach narciarskich (2014). Od 2021 roku jest także ekspertką w Eurosporcie i TVN podczas konkursów skoków narciarskich.

Przebieg kariery

Sezon 2011/2012 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych zadebiutowała 13 sierpnia 2011 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego. W konkursie w Bischofsgrün zajęła 62. miejsce.

Sezon 2013/2014 
30 sierpnia 2013 we Frenštácie pod Radhoštěm znalazła się w najlepszej dziesiątce zawodów FIS Cup, zajmując 7. miejsce, zdobywając po raz pierwszy w karierze punkty cyklu FIS Cup 
.

6 grudnia 2013 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 14. miejsce w konkursie mieszanym w Lillehammer występując w jednej drużynie z Joanną Szwab, Maciejem Kotem i Kamilem Stochem.

10 stycznia 2014 w Predazzo zajęła 7. miejsce w konkursie z cyklu zawodów Alpen Cup. Następnego dnia uplasowała się na 11. miejscu. 28 stycznia w tym samym miejscu odbył się konkurs kobiet w ramach mistrzostw świata juniorów. Po oddaniu dwóch skoków na odległość 80,5 m zajęła 26. miejsce.

1 lutego 2014 w Hinzenbach po raz pierwszy w karierze awansowała do drugiej serii konkursu Pucharu Świata. Po skokach na odległość 72 i 74,5 metrów zajęła 28. pozycją, zdobywając tym samym pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, stając się tym samym pierwszą Polką w historii, która tego dokonała.

1 marca 2014 w Falun zdobyła pierwsze punkty w cyklu Pucharu Kontynentalnego, zajmując 4. lokatę. W drugim konkursie zajęła 7. miejsce.

11 października 2014 w Szczyrku-Skalite na skoczni K-70 (HS-77) zdobyła złoty medal w pierwszych w historii mistrzostwach Polski kobiet w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Karpat

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Karpat

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Pałasz Magdalena na oficjalnej stronie FIS 

Polskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1995
Ludzie  urodzeni w Sanoku